Дарія Юрак і Анастасія Родіонова були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Катерина Макарова і Олена Весніна.

Чжань Юнжань і Мартіна Хінгіс виграли титул, у фіналі перемігши Ешлі Барті і Кейсі Деллаква з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Aegon International, жінки, парний розряд
2017